Brud har flere betydninger:
 Brud (dyr) – er et dyr i mårfamilien.
 Brud (kvinde) – er en kvinde der skal giftes.
 Brud (splittelse) – om opsplitning af såvel konkrete som abstrakte fænomener.